Raymond Saulnier (1881–1964) – francuski inżynier, producent samolotów
 Raymond J. Saulnier (1908–2009) – amerykański ekonomista